Это японская ракета. Про советский тяжелый носитель см. Н-1

N-1 — японская ракета-носитель (РН) легкого класса. Создавались на базе американских РН Дельта, производимых в Японии по лицензии.

Первый полет состоялся 9 сентября 1975 в 05:30 (КА ETS-1).
Все запуски данной РН осуществлялись с космодрома Танэгасима, со стартовой площадки N.

Характеристики 

 Стартовая масса, т — 90,4
 Масса ПГ, кг:
 низкая орбита (НОО) — 1200
 переходная орбита (ГПО) — 360
 геостационарная орбита (ГСО) — 130
 Общая длина, м — 33
 Диаметр, м — 2,4

Ракета-носитель N-1 имеет 3 ступени. Первая и вторая ступень работают на топливной паре керосин-кислород. Третья ступень — твердотопливный ракетный двигатель (ТТРД).
Также дополнительно могут использоваться 3 твердотопливных ускорителя.

В качестве двигателя первой ступени используется двигатель от Thor-ELT. Двигатель второй ступени — LE-3 производства Mitsubishi Heavy Industries.

История запусков

См. также 
 Японское агентство аэрокосмических исследований
 H-I (ракета-носитель)

Источники 

 Уманский С. П. Ракеты-носители. Космодромы. — М., Изд-во Рестарт*. 2001—216 с. ISBN 5-94141-002-6

Ракеты-носители Японии